

Geografia
 Germania
 Horst – comune del Circondario del ducato di Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Horst – comune del Circondario di Steinburg, Schleswig-Holstein
 Horst – quartiere della città di Gelsenkirchen, Renania Settentrionale-Vestfalia
 Horst – frazione del comune di Neutrebbin, Brandeburgo
 Horst – località della frazione di Wolfshagen nel comune di Groß Pankow, Brandeburgo
 Horst – località del comune di Nordwestuckermark, Brandeburgo
 Paesi Bassi
 Horst – villaggio nel comune di Ermelo, Gheldria
 Horst – capoluogo del comune di Horst aan de Maas, Limburgo
 Horst aan de Maas – comune nella provincia del Limburgo

Geologia
 Horst – termine indicante un pilastro tettonico

Musica 
 Horst-Wessel-Lied – nota anche come Die Fahne hoch, inno ufficiale del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, dal 1930 al 1945, e inno della Germania nazista, dal 1933 al 1945.

Persone 
 Eberhard Horst, scrittore tedesco.

Personaggi fittizi
 Horst – personaggio del Ciclo dell'Eredità, scritto da Christopher Paolini
 Horst – personaggio del film del 2007 Ratatouille

Onomastica
 Horst – nome proprio di persona tedesco maschile